Aarsrud ist der Familienname folgender Personen:

 Halvdan Aarsrud (1878–1925), norwegischer Politiker
 Hermann Hansen Aarsrud (1837–1927), norwegischer Politiker